Muris Mešanović, né le , est un footballeur bosnien évoluant actuellement au poste d'attaquant au Kayserispor, en prêt du Mladá Boleslav.

Biographie 
Mešanović voit le jour dans la ville de Sarajevo au mois de . Il est formé au football dans le club bosniaque du FK Radnik Hadžići puis se rend en Tchéquie où il clôture ses années juniors au FK Jablonec.

Il est lancé dans le bain professionnel par le Jablonec. Lors de son premier match le , Mešanović marque un but pour conclure une victoire 3-0 contre le  en Coupe. Ce sera son unique rencontre pour son club formateur. 

Mešanović est prêté à deux reprises au FC Vysočina Jihlava entre 2009 et 2011. Il finit par y signer à l'été 2011.

Mešanović signe au Slavia Prague en .

Il réalise l'une de ses meilleures saisons lors de l'exercice 2016-17 avec un total de douze buts en championnat.

En , l'attaquant bosnien s'engage en faveur du FK Mladá Boleslav.

Au mois de , Mešanović est prêté au club turc du Kayserispor pour six mois.

Mešanović est titulaire pour ses débuts en Süper Lig le  contre l'Alanyaspor. Le , il marque son premier but face au Galatasaray SK, réduisant l'écart lors d'une défaite 1-4.

Statistiques

Palmarès 
Mešanović remporte ses premiers trophées au Slavia Prague. Il est sacré champion de Tchéquie en 2017 et 2019. Mešanović soulève la Coupe de Tchéquie en 2018.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur bosnien
Joueur du FK Jablonec
Joueur du FC Vysočina Jihlava
Joueur du DAC Dunajská Streda
Joueur du SK Slavia Prague
Joueur du Mladá Boleslav
Joueur du Kayserispor
Naissance en juillet 1990
Naissance à Sarajevo
Naissance en RS de Bosnie-Herzégovine